Siats este o cale de disparitie genul de mari neovenatorid theropod dinozaur cunoscut de la Sfârșitul Cretacicului Cedar Mountain Formarea de Utah, SUA. Acesta conține o singură specie, Siats meekerorum. S. meekerorum ar putea fi primul neovenatorid descoperit în America de Nord și din punct de vedere geologic cel mai tânăr allosauroid descoperit încă de pe continent. cu toate Acestea, recentele analize filogenetice găsi că megaraptorans sunt fie tyrannosauroids, allosauroids, sau bazale coelurosaurs. Mai multe studii recente indică faptul că megaraptorans ca Siats au fost într-adevăr carnosaurs și au fost, de asemenea, o parte din Neovenatoridae, deși, cei care au evoluat tyrannosauroid-cum ar fi caracteristici prin evoluție convergentă.

Descoperire 
Siats fost descrisă pentru prima dată și numele de Lindsay E. Zanno și Peter J. Makovicky în 2013 și tip specii este Siats meekerorum. Pe generic numele este derivat din numele de Siats, un om mâncat de monstru în Ute mitologie. În nume specific meekerorum onorează târziu geologul John Caldwell Meeker care a lăsat moștenire un fond pentru susținerea paleontologice cercetare, văduva lui Withrow Meeker și fiica lor Lis Meeker, unul dintre voluntari în proiectul de cercetare.

Siats este cunoscut din holotype FMNH PR 2716, parțială postcranial schelet găzduit la Field Museum of Natural History, Chicago. FMNH PR 2716 este format din cinci dorsală și opt vertebre caudale, un chevron, drept parțial de ilion, ischion și peroneu, o parțială a plecat de tibie, și mai multe la dreapta și la stânga pedalei de falange. FMNH PR 2716 a fost descoperit de către Lindsay Zanno, ca parte a unui 2008 expediție de Teren Muzeul condus de Peter Makovicky. au fost colectate între 2008 și 2010, de la Mussentuchit Membru de Cedru Munte Formarea, în Emery Județean din Utah, datând de la începutul Cenomanian etapa de la Sfârșitul Cretacicului, aproximativ de 98,5 milioane de ani în urmă.

Descriere 
La holotype a venit de la un singur individ imatur, bazat pe fuziune incompletă a neuronale arcuri lor centra în coloana vertebrală. Siats este caracterizat prin șapte de diagnosticare, inclusiv patru autapomorphic (de exemplu unic), trăsături. Sa autapomorphies includ subtriangular secțiune transversală de cel distal vertebre caudale, alungite centrodiapophyseal lamine lipsit vizibile infradiapophyseal fosete pe proximale caudals, un concavă transversal acetabulară marginea iliacă pubian peduncul, și prezența de o crestătură pe la sfârșitul trunchiat laterale brevis raft. Alte importante trăsături includ larg neuronale spini pe vertebre dorsale.

Siats reprezintă una dintre cele mai mari cunoscute theropods din America de Nord. Zanno și Mackovicky (2013), folosind alte megaraptoran taxoni ca un proxy, estimat lungimea holotype specimen FMNH PR 2716 să fie  lungime, scalare din partea de sus a femurului. În plus, folosind un femur circumferinta de regresie, au estimat masa la aproximativ 4 tone. Zanno și Mackovicky, de asemenea, a scris că holotype exemplar a fost deja comparabile în mărime de Saurophaganax și Acrocanthosaurus în ciuda vizibile neurocentral suturi arată lipsa de osificare, sugerând un schelet imatur individuale.

Dacă este un neovenatorid, descoperirea de Siats , de asemenea, arată că allosauroids nu a cedat poziția dominantă în America de Nord pentru a tyrannosauroids până la sfârșitul Cretacicului. cu toate Acestea, până în 2016, nu a fost substanțială dezacord cu privire la clasificarea megaraptorans, care au fost, de obicei, găsite de a fi neovenatorids sau tyrannosauroids. Cu toate acestea, studiile de alte megaraptorans dezvăluie că au fost carnosaurs care au evoluat independent similitudini cu tyrannosauroids.

Filogenia 
La cladogram prezentate mai jos cum urmează Zanno & Makovicky (2013).

Referințe 

Dinozauri
Tetanure